Molekulska formula -{C16H19N3S}- se može odnositi na:

 Izotipendil
 Protipendil